Zosime är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1872. Zosime ingår i familjen Tisbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Zosime